Старообредството,

Външни препратки 
 СТАРООБРЯДЧЕСТВО
 Старообрядцы
 Видео | живи старообредци

Вижте също 
 Босненска църква
 Альоша Карамазов